

Вілмінгтон — місто, штат Делавер
 Вілмінгтон — місто в окрузі Вілл, штат Іллінойс
 Вілмінгтон — місто, штат Массачусетс
 Вілмінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Вілмінгтон — місто, штат Північна Кароліна
 Вілмінгтон — місто, штат Огайо
 Вілмінгтон — місто, штат Вермонт
 Вілмінгтон — селище в окрузі Ґрін, штат Іллінойс
 Вілмінгтон Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсільванія
 Вілмінгтон Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Вілмінгтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Вілмінгтон — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Вілмінгтон (нафтове родовище)